Юрий Иванович Макаров:
 Макаров, Юрий Иванович (1934—2002) — один из организаторов судостроительной отрасли СССР, директор Черноморского судостроительного завода.
 Макаров, Юрий Иванович (1938—2015) — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой Смоленского сельскохозяйственного института. Заслуженный деятель науки РФ.